Sherwood Park ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Sherwood Park (Albany), städtischer Park in Albany

in den Vereinigten Staaten:
 Sherwood Park (Alabama)
 Sherwood Park (Delaware)
 Sherwood Park (Florida)
 Sherwood Park (New York)
 Sherwood Park (Virginia)

in Kanada:
 Sherwood Park (Alberta)

Sherwood Park steht für:
 Sherwood Park Crusaders, Eishockeyteam in Kanada